Banjevac (Breza), een plaats in de gemeente Breza in Bosnië-Herzegovina
 Banjevac (Krupanj), een plaats in de Servische gemeente Krupanj